De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1916-1917 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode tussen de verkiezingen van 1916 en de verkiezingen van 1917. De zittingsperiode ging in op 19 september 1916 en liep af op 26 juni 1917.

Er waren toen 50 Eerste Kamerleden, verkozen door de Provinciale Staten van de 11 provincies die Nederland toen telde. Eerste Kamerleden werden verkozen voor een termijn van negen jaar, om de drie jaar werd een derde van de Eerste Kamer hernieuwd.

Samenstelling na de Eerste Kamerverkiezingen van 1916

Algemeene Bond van RK-kiesverenigingen (17 zetels)
Willem Henricus Jacobus Theodorus van Basten Batenburg
Jacob Willem van den Biesen
Jan Willem Marie Bosch van Oud-Amelisweerd
Rudolph Johan August Diepen
Petrus van der Does de Willebois
Arnoldus Josephus Aloysius Gilissen
Oscar Maria Franciscus Haffmans
Alphonsus Maria Josephus Ernestus Antonius van Lamsweerde
Willem Maria van Lanschot
Louis Henri Leonard Joseph van der Maesen de Sombreff
Alphonse Hilaire Joseph Hubert Michiels van Kessenich
Frederic Joseph Maria Anton Reekers
Antonius Johannes Ignatius Maria Smits
Gerardus Jacobus van Swaaij
Franciscus Xaverius Arnoldus Verheyen
Jan Joseph Godfried van Voorst tot Voorst
Walther Simon Joseph van Waterschoot van der Gracht

Liberalen (14 zetels)
Edo Johannes Bergsma
Halbe Binnerts
Klaas de Boer Czn.
Jacob Theodoor Cremer
Rembertus Pieter Dojes
Hendrik Gerard van Holthe tot Echten
Douwinus Johannes van Houten
Jacobus Kappeyne van de Coppello
Jacob Kraus
Jan Adriaan Laan
Frederik Salomon van Nierop
Henri Staal
Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer
Geuchien Zijlma

ARP (9 zetels)
Gijsbert d'Aumale van Hardenbroek van Hardenbroek
Herman Bavinck
Lodewijk Willem Christiaan van den Berg
Hendrik Colijn
Herman Franssen
Pieter Cornelis 't Hooft
Abraham Kuyper
Christiaan Lucasse
Jan Woltjer

CHU (4 zetels)
Nicolaas Charles de Gijselaar
Abraham van der Hoeven
Willem Lodewijk de Vos van Steenwijk
Otto Jacob Eifelanus van Wassenaer van Catwijck

VDB (2 zetels)
Hendrik Lodewijk Drucker
Gustaaf van der Feltz

SDAP (2 zetels)
Henri van Kol
Henri Polak

Vrije liberalen (1 zetel)
Dirk Willem Stork

Conservatief-liberaal (1 zetel)
Abraham Jacobus Frederik Fokker van Crayestein van Rengerskerke

Bijzonderheden
 Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 1916 werden 17 Eerste Kamerleden verkozen.

Tussentijdse mutaties

1916
 6 november: Walther Simon Joseph van Waterschoot van der Gracht (Algemeene Bond der RK-kiesverenigingen) vertrok uit de Eerste Kamer om gezondheidsredenen. De Provinciale Staten van Zuid-Holland kozen Franciscus Hubertus van Wichen als zijn opvolger, hij werd een dag later geïnstalleerd.
 7 november: Geuchien Zijlma (liberalen) vertrok uit de Eerste Kamer. De Provinciale Staten van Groningen kozen Jan Berent Westerdijk (VDB) als zijn opvolger, hij werd op 13 december dat jaar geïnstalleerd.

1916-1917
Nederlandse politiek in 1916
Nederlandse politiek in 1917